Население Италии в 2020 году приблизилось к отметке в 61 миллиона человек. По общей численности населения страна в настоящее время фактически делит третье место в Европе (после РФ и ФРГ) вместе с Францией и Великобританией. Вплотную приблизиться к численности населения последних двух стран в последние годы Италии позволил рекордно высокий миграционный прирост, значительную часть которого обеспечили нелегальные иммигранты. В результате, в 2013 году в Италии проживало 12,0 % населения ЕС и эта доля имела тенденцию к повышению несмотря на неблагоприятную экономическую конъюктуру: после 2000 года население страны растёт значительно быстрее, чем её ВВП. При этом до конца 1980-х годов Италия сама была страной активной эмиграции. Более того, в период с 1994 по 2013 годы естественный прирост населения Италии является отрицательным (исключением стали лишь 2004 и 2006 годы). По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Италии проживало 6,3 миллиона иммигрантов, или 10,4% населения страны.

Статистика 
С 1900 года население Италии в млн. человек, естественный прирост на 1000 человек, миграционный прирост (на 1000 человек) и суммарный коэффициент рождаемости (2,1 уровень воспроизводства населения).

Демографическая история Италии 
Население Италии снижалось крайне неравномерно в исторические эпохи. После греческой колонизации Южная Италия и прежде всего Сицилия были плотно населены и урбанизированы. Так античные историки называли Сиракузы крупнейшим городом Ойкумены, а население Сардинии и Сицилии с Античности и до конца Средних Веков превосходило по численности современные показатели. Рим времен Империи и Венеция в Средневековье не уступали по населению современности. Позднее, до объединения Италии крупнейшим городом был Неаполь, а Рим оставался провинциальным городком.

Динамика числа рождений в северной Италии с 1500 по 1650 годы:
 1500—1559 годы: стагнация населения на одном уровне: стимулы роста населения компенсируются влиянием войн, чумы и голода.
 1560—1589 годы: из-за резкого повышения рождаемости происходит быстрый рост населения до 1585 года, после чего наблюдается стабилизация.
 1590—1593 годы: резкое сокращение численности населения вследствие голода и падения рождаемости на 25-30 %.
 1594—1619 годы: до 1610 года идет постепенное восстановление численности населения до показателей предшествующих голоду. Население достигает пределов численности по имеющимся продовольственным ресурсам.
 1620—1628 годы: продовольственных ресурсов перестает хватать для наличного населения, голод и вступление в детородный возраст малочисленного поколения 1590-х годов приводит к сокращению рождаемости.

J. C. Russell в статье «Позднеантичные и средневековые популяции» приводит следующие данные:

 Уровень рождаемости, Выбранные места, 15 век Италия и Испания. Источники: Genoa, Felloni, G., Per la storia della popolazione di Genova nei secoli XVI e XVII, Archivio Storico Italiano 110: 242, 1952; other Italian cities, Beloch, BI 1: 60-63; Barcelona, Smith, R. S., Barcelona «bills of mortality» and population, 1457—1590, Jour. Pol. Econ. 44: 84-93, 1936, esp. pp. 91.

По переписи Неаполитанского королевства 1769 года на одно рождение в среднем приходилось 25,5 людей населения, а в Турине 1767—1768 годов 27 душ населения.

По данным профессора Флорентийского университета :en:Massimo Livi Bacci централизованная административная система при французской оккупации позволила узнать некоторые данные о рождаемости в 1807—1813 годах. По 15 провинциям северо-западной Италии (часть французской империи) общий коэффициент рождаемости составлял 36,3 рождений на тысячу населения в 1807—1812 годах. Только в одной провинции Омброне (позднее провинции Сиена и Гроссето) ОКР превышал 40 и составлял 44,8 на тысячу. Напротив, самый низкий показатель ОКР в 33-34 на тысячу был в Лигурии. Общий коэффициент рождаемости по 24 провинциям королевства Италия составлял 39,2 на тысячу в 1810—1812 годах, при этом на большей части провинции Венеции и части Ломбардии рождаемость имела очень высокий уровень в 40-45 рождений на тысячу населения. Входившая во французскую империю часть Италии имела общее население в 4-4,5 миллиона человек (примерно 1/4 от общего населения Италии в то время), а королевство Италия 6 миллионов человек (примерно 1/3 от общего населения Италии).

На 1830—1840 годы ситуация с рождаемостью в Италии имела следующий вид. Северо-западная Италия (Пьемонт и Лигурия) имела более низкую рождаемость, чем северо-восточная (Ломбардия и Венеция). Большинство провинций Венеции имели рождаемость около 40 на тысячу, как в начале и середине века. На юге, в восточных провинциях Abruzzi Citra, Molise, Capitanata, Terra di Barri, Terra deOtranto и Basilicata имели высокий уровень рождаемости в среднем значительно выше 40 на тысячу; в Sicilia и на юге (Caltanissetta и Noto) имели высочайший уровень рождаемости. Эти провинции также показывали рождаемости на уровне среднего на конец столетия. Более чем половина провинций имела рождаемость между 35 и 40 на тысячу.

Суммарный коэффициент рождаемости это число детей на женщину. Он основан на следующих данных: :en:Our World In Data и :en:Gapminder Foundation.

На момент объединения суммарный коэффициент рождаемости в Италии составлял почти 5,0 детей на одну женщину, до начала XX века оставался постоянным, а потом начал падать до уровня чуть выше простого воспроизводства в начале 1950-х годов, в 1960-е годы произошло небольшое увеличение рождаемости, за которым последовало снижение рождаемости до настоящего времени. Подобно другим европейским странам демографический переход в Италии начался раньше для некоторых социальных групп: аристократические семьи и высшие слои общества начали снижать замужнюю рождаемость как минимум в XVIII веке, в конце 1800-х годов сельскохозяйственные рабочие имели в среднем по 6,4 детей, а профессиональные группы около 3,3 ребёнка. На юге страны средние показатели рождаемости были выше, а на севере и в центре ниже. В Италии постоянное снижение региональной рождаемости началось примерно в 1870 году и шло с севера на юг и с запада на восток.

В Италии есть большие различия в рождаемости в зависимости от региона: традиционно южные районы имели более высокую рождаемость, однако в последнее время тенденция сменилась на противоположную.

Демографическая статистика с 1900 годаUnited nations, Demographic Yearbook 1948.

Динамика численности населения Италии 

Население по данным Евростат

См. также 
 Итальянцы в Аргентине
 Переписи населения в Италии

Примечания

Литература 
 Урланис Б. Ц. Рост населения в Европе. — Москва., 1941.
 Massimo Livi Bacci A History of Italian Fertility During the Last Two Centuries Project MUSE

Ссылки 
 https://archive.is/20121204142112/http://www.world-gazetteer.com/
 https://web.archive.org/web/20110607104503/http://www.library.uu.nl/wesp/populstat/populhome.html
 https://web.archive.org/web/20110102201303/http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.html
 Italian Fertility, 1864 to 1961: An Analysis of Regional Trends Prepared for the 43rd European Congress of the Regional Science Association, August 27-30, 2003, Jyväskylä, Finland Rachel Franklin Department of Geography and Regional Development The University of Arizona Tucson, Arizona USA
 Population and environment in Northern Italy during the sixteenth century byGuido Alfani Guido Alfani, Università L. Bocconi — Istituto di Storia Economica and Dondena Centre for Research on Social Dynamics
 CHILD MORTALITY IN ITALY: A STATISTICAL ANALYSIS FROM THE 18TH TO THE 21ST CENTURY